fort (vesting), een versterkte vesting
fort (woning), een grote eengezinswoning die door vele gezinnen wordt bewoond
Fort (Bombay), een wijk van de Indiase stad Bombay
Fort (Colombo), een wijk in Sri Lanka
Fort (De Wolden), een dorp bij Zuidwolde in de Nederlandse provincie Drenthe
Fort (merknaam), een Belgisch merk van voedingsmiddelen
Feministische Oefengroepen Radikale Therapie, een hulpverleningsmethode ontstaan in de jaren zeventig van de twintigste eeuw.
Het Fort, een buurtschap in de gemeente Terneuzen.

in samenstellingen:
Fort-Louis, Bas-Rhin
Fort-Mahon-Plage, Somme
Fort-Mardijk (Fort-Mardyck), Noorderdepartement
Fort-Moville, Eure
Fort-de-France,  Martinique (overzeese departement)
Fort-du-Plasne, Jura

Saint-Vincent-les-Forts, Alpes-de-Haute-Provence 
Viols-le-Fort, Hérault 
Dracy-le-Fort, Saône-et-Loire